Vedat İnceefe (Bandırma, 1 de abril de 1974) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como defensor.

Carreira 
Vedat İnceefe integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Galatasaray SK
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas do Kardemir Karabükspor Kulübü
Futebolistas do Manisaspor
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996